Жюльен Хирш (; род. 1 октября 1964, Париж) — французский кинооператор.

Биография 
Закончил Национальную высшую школу имени Луи Люмьера. Работал ассистентом оператора на фильмах Арно Деплешена, Жака Риветта, Бенуа Жако. С 1990 снимает как главный кинооператор.

Избранная фильмография 
  : L’Annonce faite à Marie (Ален Кюни)
  : La sentinelle (Арно Деплешен; вместе с Каролиной Шанпетье и др.)
  : Drancy Avenir (Арно де Пайер)
  : Высокий прилив / Marée haute (Каролина Шанпетье)
  : L’Origine du XXIe siècle (Жан-Люк Годар)
  : Хвала любви (Жан-Люк Годар)
  : Novo (Жан-Пьер Лимозен)
  : На десять минут старше: Виолончель (эпизод Во тьме времени, Жан-Люк Годар)
  : 'Motus (Лоранс Феррейра Барбоза, телевизионный)
  : Notre musique (Жан-Люк Годар)
  : Adieu (Арно де Пайер)
  : Повернуть время вспять (Андре Тешине)
  : Ordo (Лоранс Феррейра Барбоза)
  : Леди Чаттерлей (Паскаль Ферран; Премия «Сезар» за лучшую операторскую работу)
  : Young Yakuza (Жан-Пьер Лимозен, документальный)
  : Свидетели (Андре Тешине)
  : Я хочу видеть / Je veux voir (Жоана Хаджитома, Халил Хорейджи)
  : Девушка из электрички / La Fille du RER (Андре Тешине)
  : В лесной глуши / Au fond des bois (Бенуа Жако)
  : Неоконченный роман (Андре Тешине)
  : Управление государством / L’Exercice de l'État (Пьер Шёллер; номинация на премию Сезар за лучшую операторскую работу)
  : Bird People (Паскаль Ферран)
  : Мужчина, которого слишком много любили (Андре Тешине)
  : Когда тебе семнадцать
  : Крёстная мама

 Признание 
Премия Сезар (2007). Номинация на премию Сезар'' (2012).

Примечания

Ссылки